Puente de Santa Ana hace referencia a varios artículos:

España 
 Puente de santa Ana (Granada), puente histórico sobre el río Darro en Granada.
 Puente de santa Ana (Valle de Hecho), sobre el río Aragón Subordán en el valle de Hecho, provincia de Huesca, a unos cinco km de Siresa.

México 
 Puente de santa Ana (Guanajuato), sobre el arroyo del mismo nombre en la carretera que una Guanajuato con Silao.